Augusto Anfossi (1812-1848) – patriota e militare italiano
 Filippo Anfossi (1748-1825) – teologo italiano
 Francesco Anfossi (1819-1890) – patriota italiano
 Giovanni Anfossi (1876-1918) – geografo italiano
 Giovanni Anfossi (1864-1946) – pianista e compositore italiano
 Giovanni Anfossi (1875-?) – politico italiano
 Giuseppe Anfossi (1935) – vescovo cattolico italiano
 Michel-Antoine Anfossi (1799-1878) – vescovo cattolico italiano
 Michele Anfossi (1819-1888) – politico italiano
 Paolo Anfossi (1802-1844) – patriota italiano
 Pasquale Anfossi (1727-1797) – compositore e violinista italiano
 Roberto Anfossi (1950) – pittore, scultore e ceramista italiano
 Vincenzo da Via Anfossi (1972) – rapper e writer italiano